Цви́ллинга — название населённых пунктов в России:
 Цвиллинга — станция в Соль-Илецком районе Оренбургской области.
 Цвиллинга — посёлок в Чесменском районе Челябинской области.

См. также 
 Цвиллинг
 улица Цвиллинга